|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Stanford (officieel Bank of the West Classic) van 2016 vond plaats van 18 tot en met 24 juli 2016 in de Amerikaanse stad Stanford. Het was de 45e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Angelique Kerber was haar titel niet komen verdedigen. Zij had ervoor gekozen om deel te nemen aan het gelijktijdige toernooi van Båstad.

Het derde reekshoofd, Johanna Konta uit Groot-Brittannië, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als eerste geplaatste Amerikaanse Venus Williams in drie sets. Konta wist voor het eerst in haar carrière een WTA-toernooi op haar naam te schrijven.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
De als eerste geplaatste titelverdedigsters Xu Yifan en Zheng Saisai kwamen niet verder dan de tweede ronde. Daarin werden zij uitgeschakeld door Johanna Konta en Maria Sanchez.

Het als tweede geplaatste Amerikaanse duo Raquel Atawo en Abigail Spears won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als derde geplaatste koppel Darija Jurak en Anastasia Rodionova in twee sets. Onder de naam Kops-Jones & Spears hadden zij dit toernooi in 2013 ook al eens gewonnen. Het was hun veertiende gezamenlijke titel. Atawo alias Kops-Jones had daarnaast twee eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Spears vier.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Stanford 2016
Stanford